Eliteserien 1998/99 steht für:

 Eliteserien (Norwegen) 1998/99, die Spielzeit der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse Eliteserien

Siehe auch:
 Elitserien 1998/99